1. HNL 1992./93. (Prva hrvatska nogometna liga 1992./93.) je drugo po redu nogometno natjecanje I. razreda u samostalnoj Hrvatskoj koje je organizirao Hrvatski nogometni savez. Natjecanje je započelo 23. kolovoza 1992. godine utakmicama 1. kruga, a završilo 12. lipnja 1993. godine utakmicama 30. kruga.

Natjecateljski sustav 
U 1. HNL 1992./93. igralo je 16 momčadi određenih plasmanom iz prošlog prvenstva: Hajduk, Zagreb, Osijek, Inker Zaprešić, HAŠK-Građanski, Rijeka, Istra, Varteks, Cibalia, Zadar, Dubrovnik, Šibenik (prvoligaši), Radnik (prvak 2. HNL 1992.), Pazinka (doprvak 2. HNL 1992.), Belišće i Segesta (pozivnica HNS-a). Momčadi su igrale dvokružni natjecateljski sustav, a prvakom je postala momčad koja je osvojila najviše bodova (pobjeda = 2 boda, neodlučeno = 1 bod, poraz = bez bodova). Dvije posljednje plasirane momčadi trebale su igrati sljedeće sezone u 2. HNL, ali je broj momčadi 1. HNL za sezonu 1993./94. povećan na 18.

Ljestvica učinka

Rezultati

Zanimljivosti 
 HAŠK Građanski je za vrijeme zimske stanke promijenio ime u Croatia Zagreb, te su od 16. kola nastupali pod tim imenom.
 Najbolji strijelac lige s 22 pogotka bio je Goran Vlaović iz HAŠK Građanskog / Croatije, koji je također proglašen najboljim igračem lige.

Nastup klubova u Europi 

 UEFA hrvatskim klubovima nije dopustila igranje u međunardonim natjecanjima.

Poveznice 
 2. HNL 1992./93.
 3. HNL 1992./93.
 4. rang HNL-a 1992./93.
 5. rang HNL-a 1992./93.
 6. rang HNL-a 1992./93.
 7. rang HNL-a 1992./93.
 Ostale lige 1992./93.
 Hrvatski nogometni kup 1992./93.

Izvori 

1992./93.
 1